Die JPMorgan Chase Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Vorstadt Carson, Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 17. bis 25. Juli 2004 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Serena Williams mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Nadja Petrowa / Meghann Shaughnessy mit 6:72, 6:4 und 6:3 gegen Conchita Martínez / Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die JPMorgan Chase Open 2004 fand vom 17. bis 19. Juli 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Carson (Kalifornien)